Nap a Naprendszer központi csillaga
Nap időegység
A Nap folyóiratok címe Erdélyben
A Nap, politikai napilap (1905-1922)
Nap The Voice – Magyarország hangja negyedik epízódjában Kovács Ferenc által előadott dal
Nap heraldikai elem